Новое Ирикеево — посёлок в составе Мокробугурнинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится на берегу реки Бугурна на расстоянии примерно 15 километров на север по прямой от районного центра села Большое Нагаткино.

История 
До 1917 года бывшие 1-й и 2-й Новоирикеевские посёлки. В 1990-е годы работало подразделение ТОО «Рассвет».

Население 
Население составляло 32 человек в 2002 году (татары 97 %), 22 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района